Band of Gypsys (album)
 Band of Gypsys 2 – album  Jimiego Hendrixa
 Band of Gypsys (zespół muzyczny)

Zobacz też